Poteri forti, locuzione con cui si fa riferimento alle influenze oligarchiche
 Poteri forti, album discografico di Mr. Phil
 Poteri forti, singolo tratto dall'omonimo album